SKW steht für:
 Schlauchkraftwagen, ein Fahrzeug der deutschen Feuerwehren und des deutschen Katastrophenschutzes, siehe Schlauchwagen (Feuerwehr)
 Schwerkraftwagen, ein Nutzfahrzeug
 SKW Stahl-Metallurgie Holding, Hersteller und Vertreiber von Spezialchemie
 SKW Trostberg, ehemaliges Chemieunternehmen
 Skwentna Airport, Alaska, nach dem IATA-Code
 SkyWest Airlines (ICAO-Code), amerikanische Fluggesellschaft
 Sport Klub Windhoek, namibischer Sportverein
 Stickstoffwerke Piesteritz, deutsches Chemieunternehmen

skw steht für:
 Skepi (ISO-639-3-Code), ausgestorbene niederländisch-basierte Kreolsprache in Essequibo (Kolonie), Guyana

SKW